Denumirea de Zebil se poate referi la:
 Zebil, sat în regiunea Silistra, Bulgaria;
 Zebil, sat în județul Tulcea, România.